Biela voda – potok na Słowacji, dopływ Hnilca
 Biela voda – potok na Słowacji, dopływ Jesenovskiego potoku
 Biela voda – potok na Słowacji, dopływ Teplicy
 Biela voda – rzeka na Słowacji, dopływ Wagu
 Biała Woda (słow. Biela voda) – przystanek autobusowy i węzeł szlaków turystycznych przy wylocie Doliny Kieżmarskiej
 Biała Woda Białczańska (słow. Biela voda) – potok na Słowacji, odcinek źródłowy Białki
 Białka (słow. Biela voda) – rzeka na granicy polsko-słowackiej, dopływ Dunajca